Peter Turk je osebno ime več znanih Slovencev:

 Peter Turk (1965 - ), arheolog
 Peter Turk (1874 - 1944), misijonar na Kitajskem
 Peter Turk, partizan